BXU steht für:
 Bancasi Airport, IATA-Code des Flughafens auf den Philippinen

bxu steht für:
 chinesisches Burjatisch, ISO-639-3-Code der Sprache; siehe Burjatische Sprache

BXU